Вейк-ан-Зеє 1968 — 30-й міжнародний Шаховий турнір, який відбувся 1968 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1968 у шахах